Пётр Степанович Николаев (1830—1894) — русский генерал-лейтенант, участник русско-турецкой войны. Сын генерал-лейтенанта, наказного атамана Кавказского линейного Казачьего войска Николаева Степана Степановича.

Биография 
14 августа произведен в корнеты Лейб-гвардейского Казачьего полка, а 6 декабря 1851 года произведен в поручики. 11 апреля 1855 года произведен в штабс-ротмистры. В следующем году он был назначен адъютантом к главнокомандующему бывшим Кавказским корпусом. В 1857—1859 и 1861 гг принимал участие в военных действиях. В 1858 году награждён орденом Святой Анны 3 степени с медальоном и бантом. 12 апреля 1859 года он произведен в ротмистры и в 1860 году награждён орденом Святого Станислава 2 степени с мечами. 17 апреля 1862 года произведен в полковники и 25 декабря того же года назначен адъютантом к Его Императорскому Высочеству Главнокомандующему Кавказской армией, в 1864 году награждён орденом Святого Станислава 2 степени с Императорской короной, и в следующем году награждён орденом Святой Анны 2 степени с мечами: в этом же году Петр получил Персидский орден Льва и Солнца 2 степени со звездой. 19 июля 1866 года он произведен в генерал-лейтенанты (на основании манифеста 1762 года старшинство отдано 11 марта 1873) с назначением командиром 1-й бригады Кубанского казачьего войска: бригаду сдал 11 сентября 1867 года . С 4 октября 1869 года по 8 ноября 1873 года числился по роду оружия, без должности, а с 8 ноября 1873 года находился в отставке.

Во время турецкой войны Петр 19 мая 1877 года снова поступил на службу, и был назначен командиром свободной казачьей бригады, которой он командовал до 22 июня 1878 года. Затем состоял в распоряжении командующего войсками Киевского Военного Округа, с 28 августа по 21 мая 1879 года был начальником Киевского и Белоцерковского отделения. В 1879 году награждён орденом Святого Владимира 3 степени и в 1866 году награждён орденом Святого Владимира 1 степени. 23 ноября 1891 года с производством в генерал-лейтенанты Петр Степанович зачислен по Войску Донскому .

Ссылки 
 Русская императорская армия 
 История семьи

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. М., 2009
 Список генералам по старшинству. Составлен по 1 сентября 1896 года. То же: Составлен по 1 июля 1906 года
 Фрейман О. Р. Пажи за 183 года (1711—1984). Биографии бывших пажей с портретами. — Фридрихсгамн, 1894
 История Санкт-Петербурга-Петрограда, 1703—1917: путеводитель по источникам, Объёмы 1-2

Участники Кавказской войны
Выпускники Пажеского корпуса
Кавалеры ордена Святого Владимира 1-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Льва и Солнца 2 степени
Персоналии, чья дата смерти не установлена